Piney Township dans le comté de Carroll, en Arkansas ;
 Piney Township du comté d'Oregon, dans le Missouri ;
 Piney Township, ancien township, dans le comté de Pulaski, dans le Missouri ;
 Piney Township dans le comté de Texas, dans le Missouri ;
 Piney Township dans le comté de Clarion en Pennsylvanie.

Homonymie de townships